Gutsch ist der Familienname folgender Personen:
 Anton Gutsch (1825–1912), deutscher Mediziner
 Carl Rudolph Gutsch, Buchdrucker und Verleger

 Fritz Gutsch (1878–1971), deutscher Fußballspieler
 Jochen-Martin Gutsch (* 1971), deutscher Journalist

 Wolf-Dietrich Gutsch (1931–1981), deutscher evangelischer Katechet, Pastor, Jugendarbeiter und Friedensaktivist

Siehe auch:
 Gütsch